Süper Lig 2015/16 was het 58ste seizoen van de hoogste Turkse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Het seizoen begon op 14 augustus 2015 met het duel Fenerbahçe–Eskişehirspor (2-0) en eindigde op 19 mei 2016. Onder leiding van oud-doelman Şenol Güneş behaalde Beşiktaş de veertiende landstitel uit de geschiedenis van de club uit Istanboel.

Beşiktaş stelde de titel veilig in de voorlaatste speelronde. De club won op 15 mei op eigen veld met 3-1 van Osmanlispor, terwijl het aan één punt voldoende had gehad. In nog geen drie minuten besliste Beşiktaş het duel. Oud-PSV'er Marcelo scoorde in de 21ste en de 24ste minuut, waarna Mario Gómez de stand vlak voor rust naar 3-0 tilde. Pierre Webó redde de eer van Osmanlispor.

Voor Beşiktaş was het de eerste landstitel sinds het seizoen 2006/07. De enige overgebleven concurrent Fenerbahçe won op de voorlaatste speeldag met 2-1 van Gençlerbirligi door twee treffers van Robin van Persie, maar omdat Besiktas niet verloor was die overwinning niets meer waard. Fenerbahçe speelde zodoende in de voorronde van de UEFA Champions League, Besiktas was al zeker van deelname aan de groepsfase van het kampioenenbal. Titelverdediger Galatasaray, met de Nederlandse international Wesley Sneijder in de gelederen, kwam dit seizoen niet verder dan de zesde plaats in de eindrangschikking.

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2015/16